Kawi (berg), een berg in de Indonesische provincie Oost-Java.
 Kawi (taal), of Oud-Javaans, is een uitgestorven taal die werd gesproken op de Indonesische eilanden Java, Bali en Lombok.
 Kawischrift, een oud schrift gebruikt op Java.
 Gunung Kawi, een complex van tien in de rotsen uitgehouwen candi's op het Indonesische eiland Bali.
 Hr. Ms. Kawi, een Nederlandse hulpmijnenveger vernoemd naar de berg Kawi.